The Firm – brytyjski projekt muzyczny z pierwszej połowy lat 80., znany z przeboju "Star Trekkin'"
 The Firm – brytyjski zespół muzyczny, który założył Jimmy Page
 The Firm – amerykański zespół hip-hopowy
 The Firm – Firma, powieść Johna Grishama
 The Firm – Firma, film na podstawie powieści Johna Grishama z 1993